Instant Keno je Kazino igra proizvođača Expanse Studios nastala 2021. godine kao veb-igra. Pravljena po ugledu na lutrijske igre sa brojevima, ova igra predstavlja kombinaciju kazino i lutrijske igre.

Karakteristike igre 
Instant Keno sadrži brojeve za klađenje od 1 do 80, izvlači se 20, a cilj je pogoditi što više brojeva. U skladu sa tim, na tabli za igru je iscrtano 80 polja, podeljenih u četiri boje, a igra započinje odabirom opklade. Postoji mogućnost ručnog odabira 2-10 brojeva, a igračima je na raspolaganju i dugme za nasumičan odabir brojeva. Osim toga, omogućeno je i istovremeno odigravanje više ruka, što se prati na tabli u donjem desnom uglu.

Dodatne igre i pomoćni alati 
Pored glavne opklade, koja podrazumeva odabir najviše 10 brojeva, Instant Keno sadrži i dodatne opklade. Tako igrači sa desne strane glavne table mogu polagati opklade na:

 Boju prvog izvučenog broja
 Parnost/neparnost prvog broja
 Prvi broj manji ili veći od 40,5
 Zbir prvih pet brojeva manji ili veći od 202,5

Dobici u igri Instant Keno zavise od toga koliko brojeva je pogođeno, nakon čega se ulog u igri množi sa koeficijentom isplate broja. Takođe, prilikom izvlačenja brojeva bira se i jedan množilac kojim će dodatno biti obrađen dobitak u igri.

Što se tiče pomoćnih tastera, Instant Keno poseduje prečice za udvostručavanje vrednosti uloga, ponovno postavljanje istog uloga i istoriju odigranih ruka.

Vidi Još 
 Kazino igre
 Veb-igra

Референце

Spoljašnji linkovi 
 Zvanični Vebsajt

Игре на срећу